Leonard Edward Bannet (Polônia, 22 de Abril de 1949) é um cirurgião plástico formado pela Unicamp.

Ligações externas 
 Entrevista
 Os riscos da lipoaspiração

Cirurgiões plásticos do Brasil